Le pont de Neuilly est un des ponts sur la Seine dans les Hauts-de-Seine, reliant la ville de Neuilly-sur-Seine au quartier de La Défense (communes de Courbevoie et Puteaux).
 Pont de Neuilly est une station de la ligne 1 du métro de Paris.
 Le pont de Neuilly (ou pont de Noisy) est le pont reliant Noisy-le-Grand à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis).